Села:
 Знаменівка — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Знаменівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Знаменівка — Донецька область, Волноваський район
 Знаменівка — Донецька область, Олександрівський район